Цезій (Cs, Caesium — небесно-блакитний) — хімічний елемент I групи періодичної системи елементів.
 Цезій Басс (д/н — 79) — давньоримський ліричний поет часів імператора Нерона та імператорів з династії Флавіїв.